26-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 14 по 18 сентября 2005 года в Лажисе (Бразилия) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 25-й раз в своей истории и в 20-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 14 сентября: Венесуэла — Парагвай 3:2 (25:20, 23:25, 25:19, 24:26, 17:15); Аргентина — Чили 3:0 (25:16, 25:23, 25:22); Бразилия — Колумбия 3:0 (25:17, 25:19, 25:14).
 15 сентября: Аргентина — Колумбия 3:0 (25:22, 25:21, 25:15); Венесуэла — Чили 3:0 (25:22, 25:19, 25:16); Бразилия — Парагвай 3:0 (25:16, 25:12, 25:17).
 16 сентября: Венесуэла — Колумбия 3:2 (24:26, 26:24, 18:25, 25:22, 15:13); Чили — Парагвай 3:2 (17:25, 19:25, 25:16, 25:19, 15:13); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:12, 25:22, 25:22).
 17 сентября: Колумбия — Парагвай 3:1 (25:19, 25:9, 13:25, 26:24); Бразилия — Чили 3:0 (25:9, 25:18, 25:17); Аргентина — Венесуэла 3:1 (27:25, 26:24, 25:27, 25:22).
 18 сентября: Колумбия — Чили 3:2 (25:16, 20:25, 25:23, 20:25, 15:13); Аргентина — Парагвай 3:0 (25:18, 25:23, 25:21); Бразилия — Венесуэла 3:1 (25:20, 25:15, 23:25, 25:14).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Густаво, Данте Амарал, Жилберту Годой Фильо (Жиба), Марсело Элгартен (Марселиньо), Мурило Эндрес (Мурило), Андре Насименто, Рафаэл Виейра ди Оливейра (Рафаэл), Родриго Сантана (Родриган), Андерсон Родригес, Сержио дос Сантос, Самуэл Фукс, Андре Эллер. Главный тренер — Бернардо Резенде (Бернардиньо).

  Аргентина: Хуан Пабло Аланис, Игнасио Бернаскони, Херонимо Бидегайн, Мартин Бланко, Диего Бонини, Себастьян Деппьяджи, Луис Горосито, Мартин Меана, Пабло Перальта, Алехандро Спайич, Максимо Торчелло, Лукас Чавес. Главный тренер — Фабьян Армоа.

  Венесуэла: Франдер Анес, Хуан Бланко, Франклин Гарсия, Альсидес Оливар, Эсмелин Пино, Исмель Рамос, Ренсо Санчес, Хоэль Сильва, Джондер Фернандес, Томас Эреу, Эндервин Эррера, Дейви Юстис. Главный тренер — Элисео Рамос.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
2005 год в волейболе
Спорт в Бразилии в 2005 году
Сентябрь 2005 года
Международные соревнования по волейболу в Бразилии